Weightman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), joueur australien de football australien
David Weightman (né en 1971), rameur d'aviron australien
 (1910-2002), joueur anglais de football
 (né en 1945), journaliste et documentariste britannique
, médecin militaire américain
George Weightman-Smith (1905-1972), athlète sud-africain
 (1809-1872), architecte britannique
Laura Weightman (née en 1991), athlète olympienne britannique
Lisa Jane Weightman (né en 1979), athlète olympienne australienne
 (1787-1876), homme politique américain, maire de Washington D.C.
 (1813-1904), industriel américain

Voir aussi
, firme de droit britannique

Homonymie de patronyme